

Codici 
 PDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Presidente Dutra (Brasile)

Sigle 
 Presidente della Repubblica
 Punto di riconsegna – codice identificativo del punto di prelievo della fornitura di gas, univoco e generato nel momento in cui avviene la prima attivazione, ovvero la distribuzione di gas dai rubinetti. 

 Piano di Recupero è uno strumento attuativo del piano regolatore nel catasto italiano ed è uno strumento per l'iniziativa pubblica e privata e possiede una validità di 3 anni prima di essere attuato.